Samoaans voetbalelftal (mannen)
 Samoaans voetbalelftal (vrouwen)